Nom vernaculaire de certains calmars des genres Todarodes et Todaropsis :
 Toutenon japonais — Todarodes pacificus
 Toutenon commun — Todarodes sagittatus
 Toutenon souffleur — Todaropsis eblanae

Teuthide (nom vernaculaire)
Ommastrephidae
Nom de mollusque ambigu